Hopen peut faire référence à :

 une île du Svalbard ;
 une localité au sein de la kommune de Bodø (Nordland), en Norvège ; 
 une localité au sein de la kommune de Vågan (Nordland), en Norvège ;
 un groupe de rock chrétien français.

Voir aussi 

 Hopène

Homonymie de toponyme